Во́лзька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російської річки Волга.

 Волзька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Волзька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Волзька вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Волзька вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Волзька вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Волзька вулиця — колишня назва вулиці Віктора Троценка у місті Дніпро.
 Волзька вулиця — колишня назва вулиці Андріївська у місті Кам'янське.
 Волзька вулиця — колишня назва вулиці Гайдамацької у місті Київ.
 Волзька вулиця — колишня назва вулиці Базавлуцька у місті Кривий Ріг.
 Волзька вулиця — колишня назва вулиці Августина Волошина у місті Чернівці.

Вулиці